Le tournoi de tennis d'Austin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979, classée en catégorie Futures, se dispute du  au .

Betty-Ann Stuart remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Jordan.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marjorie Blackwood et Paula Smith.

Résultats en simple

Tableau complet

Résultats en double

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Austin
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1979
Austin
Tennis aux États-Unis en 1979
Tennis en janvier 1979